Влади́мир Назаре́нко:
 Назаренко, Владимир Андреевич (1934—2006) — российский ядерный физик, академик РАН, директор отделения нейтронных исследований ПИЯФ РАН (1994—2006).
 Назаренко, Владимир Афанасьевич (1906—1971) — лейтенант, Герой Советского Союза.
 Назаренко, Владимир Павлович (1927—2015) — советский и украинский организатор производства, генеральный директор ПО «Днепр» (Херсон) (1979—1993).